Elefantenklo ist Spitzname folgender Bauwerke:
 Bundeskanzleramt (Berlin), seit 2001 Sitz des gleichnamigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland
 Bauernkriegspanorama, monumentales Panoramabild über den Bauernkrieg des Leipziger Malers und Kunstprofessors Werner Tübke bei Bad Frankenhausen
 Bismarckstein (Göttingen), ein Bismarckdenkmal in der Nähe des Klausbergs in Göttingen
 Akademiegebäude Bismarckstraße in Hannover mit seinen vorstehenden Seminarrundbauten 
 Elefantenklo (Gießen), eine Fußgängerüberführung am Selterstor in Gießen
 Elefantenklo (Betzdorf),  offiziell „Rompenwendel“ oder „Rampenwendel“, eine Fußgängerüberführung zur Altstadt in Betzdorf an der Sieg
 Kronenbrücke in Freiburg im Breisgau (1967–2015)
 Ehrenmal am Fuchsberg (Düren)

 Siehe auch

 Elephantenklo, Gießener Stadtzeitung/Alternativzeitschrift